Vimeiro — freguesia de Portugal no concelho de Alcobaça
 Vimeiro — freguesia portuguesa no concelho da Lourinhã
 Batalha do Vimeiro — conflito da Guerra Peninsular
 Salgueiro — planta também conhecida como vimeiro

Ver também 
 Vimieiro

Desambiguação